Meloni ist der Familienname folgender Personen:

 Assunta Meloni (* 1951), Politikerin aus San Marino, 2008/2009 Staatsoberhaupt
 Christopher Meloni (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Giorgia Meloni (* 1977), italienische Politikerin
 Pietro Meloni (* 1935), italienischer Bischof
 Roberto Meloni (* 1981), italienischer Judoka
 Zeno Meloni (1911–1984), italienischer Maler und Ingenieur